Stepan Alekseïevitch Zakhartchouk - en russe :  et en anglais :  (né le  à Arkhanguelsk en URSS aujourd'hui en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Formé au  CSK VVS Samara, il débute en Vyschaïa liga en 2004. En 2008, il s'impose dans l'effectif du Lada Togliatti dans la Ligue continentale de hockey. En 2009, le Lada qui désire alléger sa masse salariale, le cède aux Ak Bars Kazan. Il remporte la Coupe Gagarine 2010.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue continentale de hockey
 2008-2009 : nommé recrue du mois de février.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| CSK VVS Samara 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2004-2005|| CSK VVS Samara 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2004-2005|| CSK VVS Samara || Vyschaïa liga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| CSK VVS Samara || Vyschaïa liga || 53|| 1|| 5|| 6|| 150|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| CSK VVS Samara || Vyschaïa liga || 43|| 3|| 12|| 15|| 115|| 3|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2006-2007|| CSK VVS Samara 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| CSK VVS Samara || Vyschaïa liga || 59|| 5|| 14|| 19|| 125|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 10|| 3|| 3|| 6|| 31|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Lada Togliatti || KHL|| 48|| 4|| 3|| 7|| 44|| 5|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2009-2010|| Lada Togliatti || KHL || 12|| 0|| 1|| 1|| 41|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Ak Bars Kazan || KHL || 18|| 0|| 2|| 2|| 16|| 14|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 25|| 0|| 3|| 3|| 24|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2010-2011 || Neftianik Almetievsk || VHL|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 29|| 1|| 4|| 5|| 74|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 35|| 1|| 3|| 4|| 45|| 18|| 0|| 3|| 3|| 20 
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 40|| 0|| 1|| 1|| 57|| 3|| 0|| 1|| 1|| 40
|-
| 2014-2015|| Ak Bars Kazan || KHL || 31|| 2|| 8|| 10|| 51|| 18|| 3|| 4|| 7|| 47 
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL || 50 || 4 || 7 || 11 || 40 || 7 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2016-2017|| Ak Bars Kazan || KHL || 53 || 4 || 13 || 17 || 38 || 15 || 0 || 3 || 3 || 30
|-
| 2017-2018|| Ak Bars Kazan || KHL || 11 || 0 || 2 || 2 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 4|| 0 || 1 || 1 || 25 || 2 || 0 || 0 || 0 || 27
|-
| 2018-2019 || CSK VVS Samara || VHL || 6|| 2 || 1 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Admiral Vladivostok || KHL || 27|| 3 || 2 || 5 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 41|| 4 || 8 || 12 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020|| HC Pardubice || Extraliga ||12|| 1 || 5 || 6 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| HC Pardubice || Extraliga || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| HC Kladno || 1.Liga || 20 || 3 || 3 || 6 || 18 || 16 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 2021-2022 || Neftianik Almetievsk || VHL ||43 || 9 || 4 || 13 || 27 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2022-2023 || Feniks Kazan || VHL-B || || || || || ||

Références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Arkhangelsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Lada Togliatti
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du HC Kladno